Liewald ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Liewald (* 1990), deutscher Gitarrist, Komponist, Designer, Fotograf
 Sygun Liewald (* 1957), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin, Dialogbuchautorin und Hörspielsprecherin